Por «calle de Barrionuevo» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de Barrionuevo de la ciudad española de Madrid, actualmente referida como «calle de la Concepción Jerónima»; y
la calle de Barrionuevo de la ciudad española de Segovia.